Нахичеванская Автономная Республика (НАР) — стратегическая часть Азербайджанской  Республики (АР). НАР занимает юго-восточную часть Закавказского нагорья. Почти 75% территории лежит на высоте более 1000 метров. В республике имеются такие полезные ископаемые, как молибденовые и полиметаллические руды, каменная соль, облицовочный камень, стройматериалы. Имеются источники минеральных вод.

История 
В XIX веке в Нахичеванском крае выращивались пшеница, ячмень, просо, хлопок, лен, конопля, рис, табак, овощи, чечевица, табак, виноград, различные фрукты. В Ордубадском районе было развито садоводство и шелководство.

Начиная со второй половины ХХ в., в НАР были созданы новые производственные отрасли, выявлены и привлечены к эксплуатации богатые природные запасы, промышленность была обеспечена современной техникой и технологией.

Особую роль в развитии экономики НАР сыграл Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев. Современная экономика НАР своей многоотраслевой структурой отличается от других регионов АР. Это связано с ее изолированным от территории АР географическим расположением, в связи с чем она вынуждена удовлетворять свои потребности за счет внутренних возможностей.

В промышленности особое место занимают переработка сельскохозяйственной продукции и добыча полезных ископаемых. Существуют предприятия в сфере электроники, металлообработки, строительных материалов и легкой промышленности. Сельское хозяйство в основном специализируется на зерноводстве, животноводстве, овощеводстве и садоводстве.

Оценка 
Экономика Нахичеванской АР за последние десятилетия характеризуется  ростом всех показателей экономического развития. В результате проведенных целенаправленных мероприятий только с октября 2003 г. до конца 2007 г. в НАР были открыты 30 639 новых рабочих мест, из них 19 213, или 62,7%, являются постоянными. Совершенствование таможенной инфраструктуры, либерализация внешней торговли, создание благоприятных условий для инвесторов дали свои плоды.

Для обеспечения продолжительности экономического прогресса, а также для устойчивого и эффективного использования имеющихся природных ресурсов и трудового потенциала 14 апреля 2009 года Президентом АР Ильхамом Алиевым была одобрена «Государственная программа по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2009-2013 годы». 

Реализация существенных мер для развития НАР также предусмотрена в рамках государственной программы. В 2009 году, как и в предыдущие периоды, значительно выросли макроэкономические показатели, отражающие деятельность в экономической и социальной областях НАР. В действительности, ВВП, как основной показатель экономического развития НАР, вырос до 974 миллион манат в 2009 г., увеличившись на 21% по сравнению с 2008 г. За этот период ВВП на душу населения тоже увеличился. Если в 2008 г. этот показатель составил 2057 манат, то в 2009 г. вырос до 2435 манатов, увеличившись до 18%.

В 2013 году в Нахичеванской АР ВВП составил 2 млрд. 338 млн. 928 манат. В составе ВВП 28,5% в 2013 году приходилось на долю промышленности, 25,5% - на долю строительного сектора, а 64,8% на долю материального производства. В 2013 году на долю каждого человека приходится 5423 манат (6911,8 долларов США) от ВВП.

Численность и прибыль населения 
Численность населения составляет 427,2 тыс. чел.(2013), в том числе 123,9 тыс. чел. городские жители, 303,3 тыс. чел. деревенские жители. Половой состав населения на 2013 год составлял 49,7% мужчины(212,5 тыс.чел.) и 50,3% женщины(214,7 тыс.чел).

Прибыль населения в 2013 году составила 1 млрд. 737 млн. 58 тыс. манат, на долю одного человека при этом приходится 4028 манат. Среднемесячная зарплата составляет 376,6 манат. В 2013 году открыто 2260 новых рабочих мест, из них 2092 (92,6%) постоянные рабочие места. В 2003 году введен в эксплуатацию Нахичеванский Автомобильный завод.

Развивается туризм, в Автономной республике действует международный аэропорт. В последние годы  развивается туристический сектор, что характеризуется
 притоком туристов в республику, для которых созданы гостиницы.

Современное положение 
На территории Нахичеванской Автономной Республики находятся месторождения золота и полиметалла (Парагачай, Айгурд, Пиязбашы, Башкенд, Насирваз в Ордубадском районе), запасы соли, кладочные камни, а также гужевые залежи. В настоящее время зарубежные компании инвестируют капитал в развитие залежей золота и полиметалла.

На территории Ордубадского района была построена гидроэлектростанция. В Нахичевани также работает Вайхырский гидроканал. Планируется сооружение плотины над рекой Аракс с целью обеспечения Автономной Республики электроэнергией и оросительной водой.

По приказу Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, в 2002 году был отреставрирован Нахичеванский воздушный порт, был сооружён Аэропорт.

Весной 2008 года была построена автомобильная дорога Нахичевань – Садарак. Магистральная автомобильная дорога Нахичевань – Джульфа была построена в 2010 году. 

В октябре 2010 года была поведена церемония открытия комплекса «Гямигая» по добыче камня. Комплекс снабжён оборудованием компании “Sesemak” (Турция). 

Весной 2012 года состоялась церемония открытия Нахичеванского цементного завода. С целью фабрикации минеральной воды под названием «Бадамлы» в городе Нахичевань был сооружён новый завод. Завод снабжён оборудованием компании “Sidel” (Франция). 

В апреле 2013 года руководство Союза Коммерческих Обществ сдало в эксплуатацию Промышленный Комплекс “Джахан иншаат”.

9 ноября 2020 года главы Азербайджана, Армении и России подписали трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно 9-му пункту заявления, «Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях». В качестве такого транспортного сообщения рассматривается транспортный коридор вдоль южной границы Армении с Ираном, так называемый «Зангезурский коридор» через Сюникскую область Армении. Согласно подсчётам Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, разблокировка транспортных связей между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой поможет стране увеличить экспорт на $710 млн. Баку также сэкономит $10 млн, которые каждый год тратятся на субсидирование авиарейсов Баку-Нахичевань. Помимо этого открытие железной дороги позволит наладить прямые поставки газа. В настоящее время поставки газа по системе обмена осуществляется через территорию Ирана. При этом в качестве платы Тегеран удерживает 15 % азербайджанского транзита. По словам руководителя Центра, анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктора экономических наук Вюсала Гасымлы, железнодорожная линия Карс-Нахичевань-Мегри-Зангилан-Баку важна не только с точки зрения снятия блокады Нахичевани, но также с точки зрения снижения транспортных расходов, увеличения возможностей внешней торговли, роста туризма и пассажирооборота, а также привлечения инвестиций в регион.

Государственный бюджет 
На 2023 год расходы государственного бюджета утверждены в размере 614 млн. 652,5 тыс. манат.

Сотрудничество 
В настоящее время Нахичеванская Автономная Республика подсоединена к энергосистеме Республики Турция. В экономику Нахичевани (в частности, в Ордубаде и Джульфе) постепенно инвестируется турецкий капитал. Развиваются такие отрасли экономики, как экспортное земледелие и садоводство.

В 1992 году правительствами Нахичеванской Автономной Республики, Турции и Ирана был подписан протокол о строительстве мостов над рекой Аракс.

В 2003 году правительства Азербайджана и Ирана подписали меморандум о строительстве нового моста на смежном пункте Шахтахты – Полдашт. С 2005 по 2007 года шла строительная работа моста.

Начиная с декабря 2005 года, Иран снабжает Нахичевань газом. Здесь был построен газопровод.

Летом 2017 года по инициативе Министерства экономики Турции была создана зона свободной торговли с Нахичеванской Автономной Республикой.

В 2018 году между Таможенной администрацией Ирана (IRICA), правительствами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республики был подписан Меморандумы о взаимопонимании.

Примечания

Литература 
 Ахмедов Н. Развитие экономики Нахичеванской АР, Баку, 2008
 Зелинский С. Нахичевань. Газ. "Кавказ", 1872, N8 
 Нагиев А., Новрузов В., Аллахвердиев Г., Алирзаев Гейдар Алиев и экономика Азербайджана
 Смирнов К., "Материалы по истории и этнографии Нахичеванского края", Баку, "Озан", 1999, 
 Социально—экономическое развитие Нахичеванской Автономной Республики в 2008 году, 2009, 8 февраля, №30.
 Шихалиев И. Основные социально-экономические направления развития Нахичеванской Автономной Республики // Экономика и аудит. 2007. №1

Экономика Азербайджана
Нахичеванская Автономная Республика